Pythion steht für:
 Pythion, Heiligtümer des Apollon Pythios im antiken Griechenland

Orte:
 Pythion, Ort in der Gemeinde Didymoticho, Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland, siehe Pythio
 Pythion (Bithynien)
 Pythion (Kreta)
 Pythion (Lakonien)
 Pythion (Makedonien), Ort im Grenzgebiet zwischen Thessalien und Makedonien in Perrhaibia, heute beim Dorf Selos
 Pythion (Phokis)

Pythion ist der Name folgender Personen:
 Pythion (Stratege) († 286 v. Chr.), athenischer Stratege
 Pythion (Mediziner), Arzt aus der Zeit nach Augustus